Mit der Handball-DDR-Meisterschaft 1956/57 wurden die DDR-Meister im Hallen- und Feldhandball sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen ermittelt.

Oberliga Männer (Halle) 
Die Hallenhandball-Oberliga der Männer wurde wie in den Vorjahren wieder mit zwei Staffeln ausgetragen, in denen in der Saison 1956/57 jeweils acht Mannschaften antraten. Mit dem SC Lokomotive Leipzig sowie den Betriebssportgemeinschaften (BSG) Motor Mitte Magdeburg, Chemie Meißen, Lokomotive Rangsdorf und SC Aufbau Berlin traten fünf Neulinge an. Die Staffelsieger SC Empor Rostock und BSG Motor Eisenach spielten im Endspiel um den Meistertitel, den der SC Empor gewann. Mit Rücksichte auf die Vorbereitung zur Handball-Weltmeisterschaft der Männer 1958, die im Februar/März 1958 in der DDR stattfand, wurde die Oberliga zwischen November 1956 und Januar 1957 nur mit sieben Runden durchgeführt, wobei alle Spiele auf neutralen Plätzen stattfanden.

Abschluss-Tabellen

Endspiel 
Das Endspiel um die Hallenhandball-Meisterschaft der Männer fand am 9. Februar 1957 in der mit 4.000 Zuschauern ausverkauften Ost-Berliner Werner-Seelenbinder-Halle statt.

 Rostock: Günter Kikillus, Wilhelm Schumann (Tor] – Heinz Flach, Rudi Herhaus (1), Peter Steinhäuser, Günther Mundt (4), Gerd Langhoff (4), Klaus Matz (5), Heinz Wahl (3), Manfred Behnke
 Eisenach: Werner Hertel (Tor) – Günther Jäger (1), Fritz Singwald (3), Dieter Weidlich (2), Oswald Hook, Dieter Illert (1), Hans Rodegast (4), Gerhardt Schmidt, Heinz Hauck, Werner Aßmann (4)

(Berliner Zeitung, 12. Februar 1957, S. 4.)

Oberliga Frauen (Halle) 
Wie bei den Männern wurde die Oberliga zwischen dem November 1956 und dem Januar 1957 durchgeführt, jedoch nur in einer Staffel mit acht Mannschaften. Auch diese trugen ihre sieben Spiele auf neutralen Plätzen aus. Da die Oberliga von sechs auf acht Teilnehmer aufgestockt worden war, gab es mit dem SC Lok Leipzig und den Betriebssportgemeinschaften Chemie Radebeul, Post Halberstadt und Motor Weimar vier Neulinge. Da die Oberliga in der folgenden Saison auf zwölf Mannschaft aufgestockt werden sollte, gab es 1956/57 nur einen Absteiger.

Hallenmeister der Frauen wurde Neuling SC Lok Leipzig mit einem Punkt Vorsprung vor dem SC Fortschritt Weißenfels, während Vorjahrsmeister Lokomotive Rangsdorf nur den dritten Platz erreichte. Als beste Betriebssportgemeinschaft landete Chemie Radebeul auf Rang vier.

Oberliga Männer (Feld) 
Die Feldhandball-Oberliga der Männer wurde im gleichen Modus wie 1956 mit 18 Mannschaften in zwei Staffeln zwischen April und Oktober 1957 ausgetragen. Mit dem SC Fortschritt Weißenfels und der BSG Motor Gohlis Nord gab es zwei Neulinge. Die Staffelsieger bestritten das Endspiel um die Meisterschaft, während aus jeder Staffel zwei Mannschaften absteigen mussten.

Abschluss-Tabellen 

*die Spiele Aufbau Magdeburg – Stahl Krauschwitz und Dynamo Leipzig – Fortschritt Weißenfels wurden nicht ausgetragen

Endspiel 
Das Endspiel um die DDR-Meisterschaft im Feldhandball der Männer fand am 13. Oktober 1957 im Dresdner im Heinz-Steyer-Stadion vor 12.000 Zuschauern statt.

Der Titelverteidiger Dynamo Berlin ging als Favorit in das Finale, dessen Spieler waren dann auch vor allem mit ihren Weitwürfen erfolgreich. Während zunächst beide Mannschaften das Angriffsspiel bevorzugten, verlagerte das Geschehen mit fortlaufender Dauer in die Defensive. Dabei taten sich die Sturmreihen schwer, die konzentrierten Abwehrblöcke zu überwinden. Die Berliner konnten sich schließlich bei Rudolf Hirsch bedanken, der als erfolgreichster Werfer des Tages mit seinen sechs Treffern die Titelverteidigung sicherstellte. Die Magdeburger Mannschaft scheiterte an ihrem zu engen Angriffsspiel und den erfolglosen Einzelaktionen. Insgesamt mangelte es beiden Teams an Spielqualität. (Neue Zeit, 15. Oktober 1957, S. 5)

 Berlin: Horst Groß (Tor) – Günther Köhler, Heinz Burau, Herrmann, Walter Kulawig, Rudolf Kosche, Kurt Stolfig (1), Otto Naumann, Heinz Diedering (2), Rudolf Hirsch (6), Klaus-Dieter Matz (1), Dieter Mannewitz(1)
 Magdeburg: Dieter Deike (Tor) – Günther Bahra, Richter, Gerhard Stapf (1), Grünewald, Günter Siefert, Schwenk (1), Bormann (2), Klaus Miesner (2), Karl-Heinz Graffschack (1), Dittmann (1), Hans-JoachimSchulze

Oberliga Frauen (Feld) 
Die Frauenoberliga im Feldhandball startete ebenfalls im April 1957. Wie in der Vorsaison wurde wieder in zwei Staffeln mit je sieben Mannschaften gespielt, in denen der SC DHfK Leipzig und BSG Chemie Radebeul als Neulinge antraten. Während die Staffelsieger das Endspiel zu bestreiten hatte, mussten die Tabellenletzten aus der Oberliga absteigen.

Abschluss-Tabellen

Endspiel 
Das Endspiel der Frauen wurde vor dem Finale der Männer im Dresdner im Heinz-Steyer-Stadion ausgetragen.

Überraschend führten die Frauen von Lok Rangsdorf gegen den zweimaligen Meister zur Pause mit 3:2. Erst als Weißenfels Trainer Becker nach der Pause die Mannschaft taktisch neu eingestellt hatte, wurde die Mannschaft mit schnellem Überbrücken des Mittelfeldes und druckvolle Angriffsaktionen ihrer Favoritenrolle gerecht.

Zum Kader des Meisters von 1957 gehörten Hilde Baumert, Marita Häuber, Gisela Herden, Inge Jahn, Erika Köber, Ilse Kühn, Hannelore Lemnitzer, Martina Maudrich, Erika Müller, Erika Quark und Inge Schandig.

Literatur 
 Neues Deutschland, Berliner Zeitung, Neue Zeit; Jahrgänge 1956, 1957

Weblinks 
 Handball in der DDR

1957
Handballsaison 1956/57
DDR 1956 57